Этот список включает в себя всех мэров города Чикаго с 1837 года по настоящее время.

Первым мэром города был демократ Уильям Батлер Огден. Первой женщиной на посту мэра была . Первым чернокожим мэром города был Гарольд Вашингтон, скончавшийся до окончания срока.

C 22 февраля 2011 года по 20 мая 2019 года мэром Чикаго являлся Рам Эмануэль — единственный еврей, когда-либо занимавший этот пост. Эмануэль победил на выборах с результатом 55 % голосов. Второе место в избирательной гонке занял , набравший 24 % голосов. Эмануэль был приведён к присяге 16 мая 2011 года.

Текущим мэром Чикаго является Лори Лайтфут.

Список мэров города

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мэра Чикаго

Персоналии:Чикаго
Политика США
Чикаго
Мэры Чикаго